BNP Paribas Open 2018 (kobiety)
 BNP Paribas Open 2018 (mężczyźni)